Шнеберг може бити:

 Шнеберг (Доња Франконија), општина у њемачкој савезној држави Баварска у округу Милтенберг.
 Шнеберг (Ерцгебирге), општина у њемачкој савезној држави Саксонија у округу Ерцгебирге.